Кремења има више значења:

 Кремења (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Кремења (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији